__БЕЗКН__

Apterodontinae (Аптеродонтинае — „без крилатог зуба”) је изумрла потпородица плаценталних сисара из изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, која је у периоду од касног еоцена до средњег олигоцена настањивала подручје Европе и Африке. Ову потпородицу сисара су чинили родови Apterodon и Quasiapterodon. Стручни назив за чланове ове потпородице сисара је аптеродонтини.

Етимологија назива

Понашање и екологија 
Врсте из потпородице Apterodontinae су биле водоземни, полуфосоријални сисари који су живјели слично као видре. Обитавале су уз обале мора хранећи се пужевима, шкољкама и раковима.

Систематика

Класификација 
Класификација потпородице Apterodontinae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе потпородице Apterodontinae.

Временска распрострањенст родова из потпородице Apterodontinae унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailouridae

Референце